Humphreys County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Humphreys County (Mississippi)
 Humphreys County (Tennessee)